Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Zasztowt – polski działacz polityczny, dziennikarz, poseł na Sejm
 Leszek Zasztowt – polski historyk